Емансипасион има више значења:

 Емансипасион (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емансипасион, Танке дел Алто (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Емансипасион (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику